Исидора Секулич (; 16 февраля 1877, Мошорин, (ныне Южно-Бачский округ, Воеводина) — 5 апреля 1958, Белград, (СФРЮ)) — сербская югославская писательница, эссеист, переводчик, литературный критик. Доктор наук. Первая женщина-академик Сербской академии наук и искусств (1950). Самая известная сербская писательница первой половины XX века.

Биография 
В 1892 году окончила учительскую семинарию в Будапеште, работала учителем. В 1922 году в Германии получила докторскую степень.

Совершила несколько путешествий по Европе, долгое время жила в Англии, Франции и Норвегии. Полиглот. Владела несколькими классическими, а также девятью современными языками.

С февраля 1939 г. — член-корреспондент Сербской королевской академии наук. В 1950 стала первой женщиной-академиком Сербской академии наук и искусств.

Вошла в список 100 самых знаменитых сербов.

Творчество 
И. Секулич — мастер лирико-ассоциативной прозы. Её перу принадлежат романы, сборники рассказов и эссе, путевые очерки, мемуары. Автор критических статей и трудов в области музыки, театра, искусства, архитектуры, литературы и философии. Провела ряд исследований югославской, русской, английской, немецкой, французской, итальянской, норвежской и других литератур.

Критики писали об Исидоре Секулич, что во всей Европе того времени отыщутся лишь две-три женщины такой культуры.

Первая в Сербии женщина — профессиональный писатель, переводчик с нескольких европейских языков, знаток и почитательница русских классиков. Талантливый прозаик и эссеист, она в начале своей деятельности немало натерпелась от мужского шовинизма критиков, упрекавших её в чрезмерном интеллектуализме и сухости стиля. Зато в последние годы жизни Исидора Секулич стала для литературной молодёжи Югославии обожаемым осколком старой культуры.

Самая популярная книга Секулич — «Письма из Норвегии», произведение проницательного достижения в самоанализе и храброго стилистического эксперимента, в котором писательница хотела создать некий идеальный образ маленькой европейской страны и её обитателей, наградив их теми чертами, которые она так стремилась воспитать в своих соотечественниках.

Избранные произведения 
 Сапутници (1913)
 Писма из Норвешке (1914)
 Из прошлости (1919)
 Ђакон Богородичине цркве (1919)
 Кроника паланачког гробља (1940)
 Записи (1941)
 Аналитички тренуци и теме, т. 1-3 (1941)
 Записи о моме народу (1948)
 Његошу књига дубоке оданости (1951)
 ''Говор и језик, културна смотра народа

Именем Исидоры Секулич названа престижная сербская литературная премия.

Примечания

Ссылки 
 Исидора Секулић

Сербские писатели
Писательницы XX века
Писательницы Сербии
Писательницы Югославии
Литературные критики Югославии
Литературные критики Сербии
Родившиеся в Воеводине
Полиглоты
Академики Сербской академии наук и искусств
Переводчики Югославии
Переводчики Сербии
Эссеисты XX века
Эссеисты Сербии
Доктора наук